Jersey City és una ciutat del Comtat de Hudson, a l'estat de Nova Jersey, dels Estats Units d'Amèrica. És la capital del comtat. Segons el cens del 2010, té una població de  habitants, essent la segona ciutat de Nova Jersey per població i la primera del comtat de Hudson.

La ciutat és situat al marge dret del riu Hudson amb l'illa de Manhatten (Nova York) per l'altra banda.

Enllaços externs 
 Ajuntament de Jersey City

Ciutats de Nova Jersey